Die Spielzeit 2000/01 war die achte reguläre Austragung der tschechischen Extraliga.  Im Play-off-Finale setzte sich der HC Slovnaft Vsetín gegen den Vorjahressieger HC Sparta Prag mit 3-0 durch. In der 1. Liga Tschechiens gewann der KLH Chomutov das Play-off-Finale und traf in der Relegation auf den HC Becherovka Karlovy Vary, scheiterte aber mit 2-4 gegen den Tabellenletzten der Extraliga.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams zwei komplette Doppelrunden, jede Mannschaft hat also jeweils 26 Heim- und Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, deren Viertelfinale im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen werden. Halbfinale und Finale werden hingegen im Modus Best-of-Five ausgetragen. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 13 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet. Am Ende der Saison findet neben den Playoffs eine Relegation statt, an der die letztplatzierte Mannschaft der Extraliga und der Gewinner des Play-off-Finales der 1. Liga teilnehmen. Im Modus Best-of-Seven mit maximal sieben Spielen je Mannschaft wird der Aufsteiger in die Extraliga bzw. Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Petr Sýkora – 26 Tore für den HC IPB Pojišťovna Pardubice
 Topvorlagengeber: Patrik Martinec (HC Sparta Prag) mit 37 Assists
 Topscorer: Patrik Martinec (HC Sparta Prag) – 59 Punkte, 22 Tore und 37 Assists
 Toptorhüter: Roman Málek (HC Slavia Prag): GAA von 2.35, Sv von 93,53 %

Play-offs

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Slovnaft Vsetín setzte sich mit 3-1 gegen den HC Sparta Prag durch und gewann den sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In den Playoffs brillierte vor allem Jiří Dopita, der alleine im zweiten Finalspiel vier Tore erzielte. Insgesamt erreichte er acht Tore und 13 Vorlagen, so dass er folgerichtig zum MVP der Playoffs ausgezeichnet wurde. Neben dieser Auszeichnung wurde er noch zum Spieler des Jahres  gewählt und von den Spielern der Extraliga als Bester Spieler bestimmt. Vorjahresmeister Sparta Prag konnte trotz einer überragenden Leistung von Torhüter Petr Bříza (93,36 % Sv, 2,31 GAA) den Titel nicht verteidigen.

Kader des Tschechischen Meisters

Relegation 

Der KLH Chomutov erreichte 1999/2000 den Gewinn der Meisterschaft der 1. Liga. In der Relegation scheiterte der Klub jedoch mit 4:2 am HC Becherovka Karlovy Vary, so dass die Mannschaft aus Chomutov in der 1. Liga verblieb.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 Saison 2000/01 bei hockeyarchives.info
 Saison 2000/01 bei hokej.snt.cz

Eishockeysaison 2000/01
E2000